

События 

 По просьбе папы римского Бенедикта VIII император Генрих II Святой вторгается в Италию, разбивает византийцев и захватывает Капую и Салерно.
 июнь. Арестован последний оставшийся в живых руководитель восстания в Южной Италии Датто, шурин герцога Мело.
 1 октября. Генрих II принимает участие в освящении нового собора в Мерзебурге.
 Захват Чехией Моравии.
 1021—1022 — Халиф Кордовы Яхъя аль-Мутали (+1035).
 30 июля — на Руси, в городе Вышгород (Киевская область, Украина) освящён храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба — первых святых Руси.
 Первое упоминание Витебска в Московском летописном своде.
 Успешное наступление греков на Грузию и Армению. 
 Самообожествление Хакима, халифа Египта.
 Основание религии друзов в Ливане.
 Вторжение «иракских» огузов в Армению.
 1021 — Васпураканское армянское царство подверглось нападениям тюркских племён. Не в состоянии противостоять нашествию, царь Васпурикана, Сенекерим Арцруни — согласился присоединить своё царство к Византии, после чего оно прекратило самостоятельное существование.
 1021 — достоверная дата пребывания скандинавов на стоянке в Л'Анс-о-Медоуз, согласно радиоуглеродному и дендрохронологическому анализу образцов древесины.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1021 году
 Евдокия Макремболитисса, жена византийского императора Константина X
 Авицеброн, еврейский поэт и философ сефардско-испанской эпохи.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1021 году
 16 марта — архиепископ Кёльна Гериберт.
 17 августа — архиепископ Майнца Эрканбальд.

См. также